A Primeira Divisão de 1989-90 foi a 56.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Numa temporada em que campeonato nacional teve pela primeira vez 18 equipas participantes, o FC Porto voltava a recuperar o título perdido o ano anterior. Comandados por Artur Jorge, os portistas não tiveram um bom início mas acabaram por ganhar o campeonato de forma meritória. Este era o 11.º título nacional do FC Porto.

O SL Benfica, campeão em título, apostava em Sven-Göran Eriksson para manter a hegemonia nacional mas, apesar de um início auspicioso, os benfiquistas falharam o bicampeonato fruto de uma certa irregularidade (os 9 empates são prova disso) bem como o virar de atenções para a campanha europeia, onde os benfiquistas chegariam à final da Taça dos Campeões (perdida contra o AC Milan).

Por fim, destacar um novo fracasso por parte do Sporting de se intrometer na luta pelo título nacional ao ficar-se pelo 3.º lugar a 13 pontos dos portistas e o excelente 4.º lugar do Vitória de Guimarães que assim selava o regresso às competições europeias.

Equipas

Equipas, Estádios e Treinadores

Mudanças de Treinadores durante a Época

Classificação Final

Tabela de Resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1989 em Portugal
Futebol de 1990 em Portugal